Kauksi kan syfta på:

Estland 

 Kauksi, Mooste, Põlva län, Mooste vald, 
 Kauksi Oja, å, Ida-Viru län,